Plaats in Indonesië
 Sarabau (Tasifeto Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Belu in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Sarabau (Plered), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java